Копонг () — населённый пункт сельского типа на юго-востоке Ботсваны, на территории округа Квененг.

Географическое положение 
Расположен в юго-восточной части округа Квененг, в 25 км к северу от столицы страны, города Габороне, на высоте 992 м над уровнем моря. В настоящее время Копонг можно считать частью агломерации Габороне, население которой по данным на 2011 год насчитывает 421 907 жителей.

Население 
По данным переписи 2011 года население Копонга составляет 9320 человек. Является шестым по величине населённым пунктом округа.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны